A 22-a ediție a Universiadei de vară s-a desfășurat între 21 și 31 august 2003 la Daegu în Coreea de Sud. 4.179 de sportivi-studenți din 174 de țări au participat în cadrul a 13 sporturi.

Sporturi

 Atletism
 Baschet
 Fotbal
 Gimnastică:  
Gimnastică artistică
 Gimnastică ritmică
 Înot
 Judo
 Polo pe apă
 Sărituri în apă
 Scrimă
 Taekwondo
 Tenis de câmp
 Tir cu arcul
 Volei

Tabloul medaliilor
Legendă
 Țara gazdă
 România
 Republica Moldova

2003 în sport
2003
Universiada